Die Abkürzung APDS steht für:
 Alleanza Popolare dei Democratici Sammarinesi per la Repubblica, eine liberale san-marinesische Partei
 panzerbrechendes Wuchtgeschoss, siehe Wuchtgeschoss#APDS.

APDS